Eutálio de Alexandria — sacerdote bizantino do 
 Eutálio (largicional) — oficial bizantino do 
 Eutálio (cartulário) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos